Die D’Novo All-American Tennis Championships wurden 2010 zum 32. Mal ausgetragen. Eine der beiden Konkurrenzen war das Einzel. Gespielt wurde vom 2. bis zum 10. Oktober auf dem Campus der University of Tulsa in Tulsa, Oklahoma. Als Sieger ging der US-Amerikaner Alexander Domijan von der University of Virginia hervor.

Hauptrunde

Setzliste

Turnierplan

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Nebenrunde

Setzliste 
Die Nebenrunde kam ohne Setzliste aus, weil die Auslosung von der Hauptrunde übernommen wurde.

Turnierplan

Weblinks 
 Turnierplan Hauptrunde auf itatennis.com (pdf, englisch)
 Turnierplan Nebenrunde auf itatennis.com (pdf, englisch)

2010
College-Tennis-Saison 2010/11
Tennisturnier 2010